San Mommolino di Fleury (VII secolo), 2º abate di Fleury (Saint-Benoît-sur-Loire), celebrato l'8 agosto;
 San Mommolino di Noyon (†685 o 686), abate di San Bertino e vescovo di Noyon, celebrato il 16 ottobre.